Władysław Opala (1892–1976) – działacz społeczny, poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–1922)
 Władysław Opala (ur. 1941) – polski żużlowiec